El nombre Iglesia de Belén puede hacer referencia a:
Iglesia de Belén en Acomayo, Perú.
Iglesia de Belén en Barcelona, España.
Iglesia de Belén en Cajamarca, Perú.
Iglesia de Belén en Cusco, Perú.
Iglesia de Belén en Huamanga, Perú.
Iglesia de Belén y San Roque en Jaén, España.